El Tossal de la Creu és una muntanya de 975 metres que es troba al municipi d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell, just a l'est del pantà d'Oliana.

Referències 

Muntanyes d'Oliana